In der Saison 2001/02 lieferten sich Sollentuna SK und der Limhamns SK einen Zweikampf um den Titel. Der direkte Vergleich endete unentschieden, beide Mannschaften gaben ein weiteres Unentschieden ab, so dass die Brettpunkte zugunsten von Sollentuna entschieden.
Der Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm musste sich mit dem dritten Platz begnügen.

Im Vorjahr waren Södra SASS, die Schacksällskapet Manhem und der Eskilstuna SK aufgestiegen. Während Södra SASS und Manhem den Klassenerhalt erreichten, musste Eskilstuna zusammen mit Schack 08 und dem SK Kamraterna direkt wieder abstiegen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2001/02.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 12., 13. und 14. Oktober, 10. November, 1. Dezember 2001, 19. Januar, 9. Februar sowie 2., 15., 16. und 17. März 2002. Die ersten drei Runden wurden zentral in Norrköping ausgerichtet, die letzten drei in Stockholm, während die übrigen Wettkämpfe dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse im Bulletin des Sveriges Schackförbund, S. 1f. (PDF-Datei; 4,5 MB, schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2001
Schachveranstaltung 2002